Kipseli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kipséli (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Kipséli (del av en befolkad plats), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Kipséli (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Zakýnthou, 

Robotskapade Greklandförgreningar